

Trasporti
Fokker V9

Codici 
 V9 – codice vettore IATA di Bashkir Airlines